

Origine et signification 
Schultze est un nom de famille d'origine germanique. C'est une variante orthographique de Schulze et, comme celui-ci, dérivé de  (en français Écoutète, bourgmestre au Moyen Âge).

Patronyme 
Le nom Schultze est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Arnold Schultze (1875-1948), officier, explorateur, géographe et entomologiste allemand ;
 Bernard Schultze (1915-2005), peintre allemand ;
 Carl Schultze (1856-1935), peintre allemand ;
 Caroline Schultze (1867-1926), médecin d'origine polonaise ;
  (1924-2016), économiste américain et analyste des politiques publiques ; 
 Edith Schultze-Westrum (1904-1981), actrice allemande ;
 Franziska Schultze (1805-1864), peintre de fleurs allemande ;
 Helga Hösl Schultze (née en 1940), joueuse de tennis allemande ;
 Heinz-Otto Schultze (1915-1943), militaire allemand, commandant d'U-Boot ;
 
 Klaus Schultze (1927-), sculpteur allemand ;
 Kristian Schultze (1945-2011), musicien allemand ;
 Martina Schultze (1990-), athlète allemande ;
 Max Johann Sigismund Schultze (1825-1874), biologiste allemand ;
 Norbert Schultze (1911-2002), compositeur, acteur, réalisateur et scénariste allemand ;
 Otto Schultze (1884-1966), generaladmiral allemand ;
 Paul Schultze-Naumburg (1869-1949), architecte allemand ;
 Siegfried Schultze (1897-1989), pianiste allemand ;
 Sven Schultze (1978-), joueur de basket-ball allemand ;
 Walter Schultze (1894-1979), médecin allemand, homme politique nazi et fonctionnaire du IIIe Reich.

Entreprises 
 Schultze & Weaver, cabinet d'architectes américain fondé en 1921, par Leonard Schultze et S. Fullerton Weaver.

Cinéma  
 Schultze Gets the Blues, film allemand de Michael Schorr, sorti en 2003.

Voir aussi

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand